Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 2003 – czternasta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, która odbyła się w dniach od 20 do 22 lutego 2003 w Zakopanem.

Medaliści

Statystyka

Bibliografia 
 

2003